Bae Jung-nam este un actor și model de origine sud-coreeană.

Profil
Nume: 배정남 / Bae Jung Nam
Profesie: Model si actor
Data Nasterii: 1983-Mar-19
Inaltime: 177 cm
Greutate: 64 kg
Semn Astral:  Pesti

Seriale
Dream (SBS, 2009)

Limkuri externe
CYWorld Personal Page
Profil (nate) 

Actori sud-coreeni